Cross Plains ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Cross Plains (Georgia)
 Cross Plains (Indiana)
 Cross Plains (South Carolina)
 Cross Plains (Tennessee)
 Cross Plains (Texas)
 Cross Plains (Wisconsin), im Dane County
 Cross Plains (Town), Town(ship) in Wisconsin